Dizi steht für:
 Dizi (Ethnie), Ethnie in Äthiopien
 Dizi (Sprache), Sprache in Äthiopien
 Dizi (Instrument), chinesische Querflöte
 Dizi, persische Schmorfleischsuppe, siehe Ābguscht
 Dizi, Bezeichnung für türkische Telenovelas

Dizi ist der Familienname folgender Personen:
 François Joseph Dizi (1780–um 1840), belgischer Harfenvirtuose, Komponist und Entwickler der "harpe perpendiculaire"

Siehe auch:
 Disi
 DISY
 Dizy